Schioppa ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Schioppa (1871–1935), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Tommaso Padoa-Schioppa (1940–2010), italienischer Bankier und Volkswirt; von 2006 bis 2008 Wirtschafts- und Finanzminister in der Regierung von Romano Prodi